Ján Jelenský (ur. w 1961) – czechosłowacki skoczek narciarski i słowacki działacz sportowy. Uczestnik mistrzostw świata w lotach (1981).

W 2009 szefował biuru organizacji i był dyrektorem zawodów w skokach na Mistrzostwach Świata Juniorów. Był sędzią technicznym na zawodach w skokach na uniwersjadzie w Ałmaty. Regularnie pełni funkcję sędziów technicznych w zawodach FIS np. w sezonie 2018/2019 był sędzią technicznym na konkursach Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal i Zakopanem, a także asystentem sędziego technicznego na Pucharze Świata kobiet w Hinzenbach.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1961
Słowaccy działacze sportowi